Rybáře bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Rybáře (Karlsbad) (Fischern), Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary
 Rybáře, Ortsteil von Hranice na Moravě, Okres Přerov
 Rybáře, Ansiedlung von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov
 Rybáře (Libá), Wüstung in der Gemeinde Libá, Okres Cheb